Мима Јаушовец је освојила турнир. У финалу је победила Флоренцу Михај резултатом 6:2, 6:7, 6:1.

Носиоци 

  Мима Јаушовец (победница)
  Кети Меј (четвртфинале)
  Хелга Мастхоф (треће коло)
  Регина Маршикова (полуфинале)
  Рената Томанова (четвртфинале)
  Лесли Хант (прво коло)
  Џенет Њубери (полуфинале)
  Ненси Ричи (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 1977.